Ženská čtyřhra French Open 2019 probíhala na přelomu května a června 2018. Do deblové soutěže pařížského tenisového grandslamu hraného na antuce nastoupilo šedesát tři dvojic. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený pár Češek Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, které v úvodním kole vyřadila ukrajinsko-americká dvojice Nadija Kičenoková a Abigail Spearsová.

První kolo bylo rozehráno 29. května 2019 a finále proběhlo v neděli 9. června na centrálním dvorci Philippa-Chatriera před závěrečným zápasem mužské dvouhry.

Kateřina Siniaková, Barbora Strýcová, Kristina Mladenovicová, Elise Mertensová, Demi Schuursová, Ashleigh Bartyová a Čang Šuaj vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky ve čtyřhře. Aby další hráčky ohrozily na čele figurující Siniakovou, musela Strýcová postoupit alespoň do čtvrtfinále, Mladenovicová do semifinále, Mertensová do finále a Schuursová s Bartyovou a Čangovou získat titul. Siniaková po skončení opustila čelo klasifikace, na němž strávila 33 týdnů. Světovou jedničkou se poprvé v kariéře stala Mladenovicová.

Do posledního turnaje kariéry nastoupila dvojnásobná deblová šampionka Roland-Garros Lucie Šafářová. Americkou spoluhráčku Bethanii Mattekovou-Sandsovou v důsledku zranění kolena nahradila Dominika Cibulková. V předchozí kariéře odehrála po boku Slovenky jediný zápas na Sydney International 2013.

Titul pro Tímeu Babosovou a Kristinu Mladenovicovou 

Vítězem se stal druhý nasazený maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová a Kristina Mladenovicová, který ve finále zdolal čínskou dvojici Tuan Jing-jing a Čeng Saj-saj po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. Obě 26leté šampionky si do žebříčku WTA připsaly 2 000 bodů, rozdělily si částku 580 000 eur
a získaly osmou společnou trofej. Na grandslamu již jako pár triumfovaly na Australian Open 2018. Z finále odešly poraženy ve Wimbledonu 2014 a na Australian Open 2019.

Babosová vybojovala dvacátý první deblový titul na okruhu WTA Tour, z toho druhý grandslamový. Pro Mladenovicovou to bylo rovněž dvacáté první takové turnajové vítězství, z toho třetí grandslamové. Roland-Garros ovládla již v roce 2016 s Caroline Garciaovou. Mladenovicová se na deblovém žebříčku stala novou světovou jedničkou a Babosová se posunula na druhou příčku.

Nasazení párů 
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (1. kolo)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (vítězky)
  Sie Su-wej /  Barbora Strýcová (3. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (čtvrtfinále)
  Samantha Stosurová/  Čang Šuaj (čtvrtfinále)
  Elise Mertensová /  Aryna Sabalenková (semifinále)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (2. kolo)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Demi Schuursová (2. kolo)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepačová (3. kolo)
  Viktoria Azarenková /  Ashleigh Bartyová (3. kolo)
  Eri Hozumiová /  Makoto Ninomijová (1. kolo)
  Alicja Rosolská /  Jang Čao-süan (2. kolo)
  Irina-Camelia Beguová /  Mihaela Buzărnescuová (1. kolo)
  Kirsten Flipkensová /  Johanna Larssonová (semifinále)
  Darija Juraková /  Ioana Raluca Olaruová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ženská čtyřhra